Le rial est le nom ou unité de monnaie de plusieurs pays :
 le rial iranien en Iran ;
 le rial omanais en Oman ;
 le rial qatari au Qatar ;
 le rial yéménite au Yémen ;
 le rial saoudien en Arabie saoudite ;
 le rial tunisien, ancienne monnaie de Tunisie ;
 le rial marocain, ancienne monnaie du Maroc.

Son nom vient du real espagnol.

Son symbole est ﷼
 Unicode FDFC
 UTF8 EF B7 BC

Il peut désigner aussi :
 Rial Racing est une écurie de Formule 1 en activité en 1988 et 1989 ;
 Jean-François Rial.